Obentraut ist 

der Familienname folgender Personen:

 Obentraut (Adelsgeschlecht)
 Hans Michael von Obentraut, 1589 Haus-Comthur des Deutschen Ordens auf Burg Horneck
 Adolf von Obentraut (1833–1909), böhmischer Verwaltungsbeamter und Politiker 
 Hans Michael Elias von Obentraut (1574–1625), pfälzischer Reitergeneral
 Johann Karl von Obentraut (1843–1911), österreichischer Postfachmann

der Name von Gebäuden:

 Palais Obentraut in Wien, siehe Friedrich-Schmidt-Platz#Palais_Obentraut
 Hof Obentraut (Palais Obentraut) in Großwinternheim, Stadtteil von Ingelheim am Rhein, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 die Obentraut-Kapelle in Döteberg, Ortsteil von Seelze, Landkreis Region Hannover, Niedersachsen (zu Ehren von Hans Michael Elias von Obentraut)